Niskanen är ett finskt efternamn som är en diminutiv form av ordet "niska" eller släktnamnet Niska. 

Med ordet "niska" menas "nacke", men i dialektal form också "övre lopp till en fors" eller "en topografisk upphöjning mitt i en myr", bland annat i Nordösterbotten. Släktnamnet Niskanen kan även härröra från en envis, hårdnackad person som burit detta namn som tillnamn.

Efternamnen Niskanen härstammar geografiskt från Österbotten, Savolax och Karelen. Niska återfinns däremot mer i Österbotten.

Personer med efternamnet Niskanen

Alfabetiskt ordnade
 Hannu Niskanen (född 1952) finländsk präst, fältbiskop
 Iivo Niskanen (född 1992), finländsk längdskidåkare
 Kerttu Niskanen (född 1988), finländsk längdskidåkare
 Kirsti Niskanen (född 1951), svensk professor i historia
 Matt Niskanen (född 1986) amerikansk ishockeyspelare
 Mika Niskanen (född 1973) finländsk ishockeyspelare
 Mikko Niskanen (1929–1990) finländsk skådespelare och filmman
 Onni Niskanen (1910–1984) svensk idrottsledare verksam i Etiopien 
 Samuli Niskanen (född 1967) finländsk bandyspelare
 Toivo Niskanen (1887–1961), finländsk dansare, koreograf och danspedagog
 Tuija-Maija Niskanen (född 1943) finländsk regissör
 Vilhelm Niskanen (1796–1860) finsk väckelseledare
 Yrjö Niskanen (1932–2007), finländsk företagsledare

Ordnade efter ämnesområden (inte komplett)

Konst och kultur 
 Mikko Niskanen (1929–1990) finländsk skådespelare och filmman
 Tuija-Maija Niskanen (född 1943) finländsk regissör

Religion 
 Hannu Niskanen (född 1952) finländsk präst
 Vilhelm Niskanen (1796–1860) finsk väckelseledare

Idrott 
 Kerttu Niskanen (född 1988) finländsk skidåkare
 Matt Niskanen (född 1986) amerikansk ishockeyspelare
 Mika Niskanen (född 1973) finländsk ishockeyspelare
 Onni Niskanen  (1910–1984) svensk idrottsledare verksam i Etiopien
 Samuli Niskanen (född 1967) finländsk bandyspelare

Källor 
 Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala, Sukunimet. Otava: Helsingfors 1992

Finska efternamn